Silence de mort est le  de Ric Hochet par André-Paul Duchâteau et Tibet (2005).
Silence de mort est le titre québécois du film Dead Silence (2007).
 Un silence de mort est un épisode de la saison 4 de la série télévisée Buffy contre les vampires.